Emil Sehling – giurista tedesco
 František Sehling – tenore e musicista ceco
 Josef Antonín Sehling – compositore ceco